Nučice est un toponyme qui peut désigner :

Nučice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nučice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie